Tadao peut faire référence à :
 'Tadao, un réseau de transport en commun du Pas-de-Calais ;
 Tadao, un prénom japonais, notamment porté par :
 Tadao Andō, un architecte japonais ;
 Tadao Kikumoto, un ingénieur japonais.

Prénom japonais